Łękinia – wieś w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Koczała
 Łękinia – nieistniejąca wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów